Жне́ц:
 Мужчина, жнущий в поле хлеб (Словарь Ушакова).
 Жнец — американский комедийно-драматический телесериал.
 Мрачный Жнец () — англоязычное название образа смерти.
 Мрачный Жнец () — юмористическое фэнтези английского писателя Терри Пратчетта.
 Муравьи-жнецы — род муравьёв.
 Война жнецов (Сегадорское восстание) — национальное движение каталонцев против испанского абсолютизма.

См. также 
 Reaper () — многозначный термин.